Население Урарту — племена, сословия и демографические данные по населению Урарту — древнего государства на Армянском нагорье в IX—VII вв. до н. э. .

Этно-племенной состав

Индоевропейцы

Лувийские племена 
Лувийские племена были родственны хеттам. Они говорили на индоевропейском языке и населяли западные области Армянского нагорья начиная с XXV века до н. э. Письменность основывалась на иероглифах (иероглифический хеттский язык, XVI в. до н. э.) и клинописи (XIV—XII вв. до н. э.). С XIII века до нашей эры началось слияние лувийских племён с другими племенами, жившими на Армянском нагорье, и к VIII—VII векам до н. э. они полностью растворились в едином армянском народе..

Хайасские племена 
Хайасские племена населяли западные и северные области Армянского нагорья начиная минимум с XXIII века до нашей эры. Земли хайасских (хайских) племен, к XV веку до нашей эры, простирались от Чёрного моря на севере, до истоков реки Тигр — на юге, от полуострова Малая Азия — на западе, до берегов озеро Ван — на востоке, фактически занимая всю территорию исторической Западной Армении. В XVI—XIII веках до н. э. в хеттских клинописях упоминается обширное государство Хайаса со столицей в городе Кемах (рядом с современным городом Эрзинджан в Турции). Хайаса имела 10-тысячную регулярную армию, что для того времени было внушительной военной силой. В XIII веке до нашей эры Хайаса распалась на множество мелких княжеств, которые были захвачены хурритскими племенами.

Мушкские племена 
Мушкские племена в XIII веке до нашей эры вторглись из Европы в Анатолию и расселились в западных областях Армянского нагорья и в Киликии. Территории первичного расселения мушкских племен охватывала область от Северного Тавра до отрогов Армянского Тавра у истоков р. Тигра (Сасунских гор), включая долину верхнего Евфрата по обе стороны реки, то есть то, что в хеттское время было «странами» Паххува, Цухма, Тегарама, Исува, Мальдия и Алзи — а также сам район Сасунских гор (Арме-Шубрия). Центральная из этих областей называлась Цупа (Софена)

Говорили на индоевропейском языке. По мнению большинства современных авторов, язык мушков лёг в основу армянского языка. В XIII—VI вв. до нашей эры мушки участвовали в этногенезе армянского народа.. Все племена, населявшие Армянское нагорье, в этот период влились в единый армянский народ, который говорил на языке, основанном на мушкском языке, родственном языку греков, фракийцев и фригийцев и имевшем родство с языками других индоевропейских групп (германских, славянских, кельтских, анатолийских, романских, индо-иранских и т. д.).

Урарто-хурритские племена

Хурритские племена 
Хурритские племена появились в северной Месопотамии во второй половине 3-го тысячелетия до н. э.. Принадлежали к неизвестной языковой группе. В Сирии и Месопотамии жили вперемешку с семитами. В XVI—XIII веках до н. э. хурриты создали в Северной Месопотамии и в горах Армянского Тавра государство Митанни, оказывавшее сильное влияние на Хеттское царство. В XIII веке до н. э. захватили государство Хайаса на Армянском нагорье. В 1-м тысячелетии до н. э. жили разорванными ареалами по западным, южным и восточным окраинам Армянского нагорья. В период этногенеза армянского народа перешли на армянский язык и влились в состав этого народа.
.

Урартские племена 
Урартские (или ванские) племена прибыли с берегов озера Урмия и расселились в центральных, южных и восточных областях Армянского нагорья. Населяли государство Урарту, известное как союз племён с XIII, а как государство — с VIII века до н. э. и просуществовавшее до VI века до н. э..
Урарты в период формирования армянского этноса перешли на древнеармянский язык и влились в состав армянского этноса, составив его основной генетический компонент.

Семитские племена

Демография 
По данным анналов Сардури II, он отменил по Урартской державе 350 тыс. воинских повинностных единиц, из чего видно, что население Урарту значительно превышало миллион и могло составлять 2-3 миллиона. Около четверти этого числа жило в богатой долине верхнего Евфрата и в долине Арацани и говорило на протоармянском языке

Городское население 
Около 10 % населения Урарту было сосредоточено в городах-крепостях: Эребуни, Аргиштихинили, Арзашкун, Палу, Малатья,Тушпа и другие.
Основными центрами городской культуры были Араратская равнина, долина озера Ван и верховья рек Тигр и Евфрат.

Сельское население 
90 % населения Урарту состояло из сельского населения. Большинство жителей вели оседлый образ жили и занимались земледелием, хотя было распространено так же отгонное скотоводство, предполагающее полукочевой образ жизни.
Сельское население занималось виноделием, хлебопашеством, садоводством и животноводством.

Примечания 

Урарту